Albendorf bezeichnet

die Gemeinde Wambierzyce, Powiat Kłodzki, Polen
die Gemeinde Bělá u Jevíčka, Okres Svitavy, Tschechien
den Ortsteil Okrzeszyn der Gemeinde Lubawka, Powiat Kamiennogórski, Polen
den Ortsteil Albeřice der Gemeinde Horní Maršov, Okres Trutnov, Tschechien

Siehe auch:
 Alberndorf